Lal steht für:

 Lal Bagh Botanical Gardens, botanischer Garten in Bangalore
 Lal-lo, Stadtgemeinde auf den philippinischen Inseln

Lal ist der Familienname folgender Personen:

 Bansi Lal (1927–2006), indischer Politiker
 Bhajan Lal (1930–2011), indischer Politiker
 Braj Basi Lal (1921–2022), indischer Archäologe
 Catarina Coresi Lal, rumänische Opernsängerin (Sopran)
 Deepak Lal (1940–2020), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Devi Lal (1914–2001), indischer Politiker
 Hira Lal (* 1980), indische Skirennläuferin
 Kishori Saran Lal (1920–2002), indischer Historiker
 Lallu Lal (1763–1825), Hindi-Autor
 Mohinder Lal (1936–2004), indischer Hockeyspieler
 Mohinder Lal (Sportschütze) (* 1947), indischer Sportschütze
 Raghbir Lal (* 1929), indischer Hockeyspieler
 Shyam Lal Meena (* 1965), indischer Bogenschütze
 Uwe Lal (* 1955), deutscher Liedermacher und Komponist

lal steht für:

 Lalia (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

LAL steht für:

 Air Labrador (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Laboratoire de l'accélérateur linéaire, linearer Teilchenbeschleuniger in Orsay bei Paris
 Lakeland Linder International Airport (IATA-Code), Flughafen in Lakeland (Florida)
 Licence Art Libre, siehe Lizenz Freie Kunst
 Limulus-Amoebozyten-Lysat, siehe Pyrogen #Limulustest (LAL-Test)
 Lithuanian Airlines, ehemalige litauische Fluggesellschaft, siehe FlyLAL-Lithuanian Airlines
 Los Angeles Lakers, US-amerikanisches Basketballteam
 Lysosomale saure Lipase, ein Enzym

Siehe auch:

 Lahl
 Lal Paltan

Abkürzung